Дисциплíна ( — навчання, виховання) — багатозначне поняття.

Дисципліна (лат. disciplina) суспільна - певний порядок поведінки людей, що відповідає нормам права і моралі, що склалися в суспільстві, або вимогам якої-небудь організації.

Дисципліна є необхідною умовою нормального існування суспільства; завдяки дисципліні поведінку людей приймає впорядкований характер, що забезпечує колективну діяльність і функціонування соціальних організацій. У суспільстві завжди існує загальнообов'язкова дисципліна і спеціальна дисципліна — обов'язкова лише для членів певної організації (трудова, партійна, військова тощо). Дисципліна завжди визначається пануючими суспільними стосунками і служить для їх підтримки.

Розрізняють внутрішню дисципліну, або самодисципліну, дисципліну з міркувань вигоди і дисципліну з примусу. Внутрішня дисципліна передбачає глибоке засвоєння (інтеріорізацію) членами суспільства норм, що регулюють поведінку людей. Підтримується без зовнішніх санкцій і примусових заходів. «… Підпорядкування може, при ідеальній свідомості і дисциплінованості учасників загальної роботи, нагадувати більше м'яке керування диригента» (Ленін В. І., Повне зібрання творів, 5 видавництво, т. 36, с. 200). Дисциплінована людина має внутрішню потребу дотримуватися прийнятих норм поведінки і в разі їх недотримання відчуває муки совісті, провину і т. д. На відміну від внутрішньої Д., Д. з міркувань вигоди і Д. з примусу опираються на зовнішні санкції — позитивні або негативні. Член суспільства або організації може слідувати нормам і розпорядженням лише з розрахунку на матеріальне або яке-небудь інше заохочення або прагнучи уникнути покарання. Зрештою, дисципліна визначається мірою поєднання особистих інтересів членів суспільства, їх потреб і виконуваних ними соціально обумовлених норм поведінки. Якщо ці норми не стають внутрішніми пружинами дій індивідів, виникають різного роду відхилення в поведінці, які або регулюються за допомогою механізмів соціального контролю, або можуть привести до змін і ломки існуючих норм і інститутів. Проте суспільно шкідливою може виявитися і надмірно жорстка Д., оскільки в цих умовах члени суспільства позбавляються творчої ініціативи, а суспільна система втрачає необхідну гнучкість.

У суспільних відносинах 
Обов'язковий порядок поведінки, що відповідає нормам права та моралі або вимогам системи освіти, її конкретних організацій.

Дисципліна — твердо встановлений порядок, дотримання якого є обов'язковим для всіх членів його колективу.

Дисципліна — (від лат. Disciplina витриманість, строгість) — своєчасне та належне виконання правил і зобов'язань, дотримання прийнятих законів і норм економічної діяльності.

Розрізняють: договірну дисципліну — виконання зобов'язань за договорами; платіжну (фінансову) дисципліну — своєчасне і повне здійснення платежів і розрахунків; трудову дисципліну — дотримання правил і норм трудової діяльності; технологічну дисципліну — суворе дотримання технологічного регламенту, встановленого згідно з технологічною документацією.

Дисципліна праці (від лат. dyscipiina — вчення, виховання, розпорядок) — дотримання кожним працівником вимог і обов'язків, що випливають з його місця у виробничому процесі, узгодження його діяльності з діями інших учасників виробництва у процесі спільної праці. Д. п. у вузькому розумінні — це точне виконання виробником встановленого внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах і установах, суворе дотримання виробничих правил і функціональних обов'язків. Д. п. є неодмінною умовою існування сучасного взаємопов'язаного, взаємозумовленого процесу виробництва. ЇЇ значимість зростає разом з підвищенням технічного рівня виробництва, поглибленням спеціалізації та кооперування праці, що вимагають високої організованості та відповідальності кожного робітника. Порушення Д. п. на одному робочому місці може звести нанівець зусилля багатьох працівників, спричинити великі втрати, нещасні випадки, екологічні катастрофи. її зміцнення є суттєвим резервом підвищення ефективності виробництва.

У системі знань 
Конкретна галузь академічних наукових, навчальних та інших знань. Синонім — Фах. Також це навчальний предмет або навчальна дисципліна.

Наприклад: Інформатика, Геомеханіка, Англійська мова, Психологія та ін.

Див. також 
 Трудова дисципліна
 Військова дисципліна

Примітки

Джерела 
Дисципліна  Тофтул М. Г. Сучасний  словник з етики.  – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І. Франка, 2014. – 416с. ISBN 978-966-485-156-2
 Мусієнко І. В. Дисципліна по-сталінськи: міфи й реальність (Указ від 26.06.40 р. і його реалізація в Чернівецькій області в 1940-1941 рр.) // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці : Золоті литаври, 1998. – Т.2. – С. 250–261.

Посилання 
 Дисципліна  // 
 
Людська поведінка
Педагогіка
Право
Мораль
Наука